Detalhes de Duplas Masculinas do Open da Austrália de 2008.

Fase final

Seção 1

Seção 2

Seção 3

Seção 4 

D
Australian Open - Duplas masculinas